() — іспанський письменник.
  () — американська співачка.
  () — іспанський священик, хімік та металург.
  () — іспанський гонщик.
  () — австралійський регбіст.
  () — італійський архітектор та інженер.
 ) () — аргентинський релігійний діяч, єпископ Ґреґоріо-де-Лаферрере.
 Ігор Барба — український звукорежисер, заслужений діяч мистецтв України (2008).
  () — американський кінематографіст, майстер візуальних ефектів.
  () — італійський театральний режисер та педагог.
  () — блаженна Римсько-католицької церкви. Беатифікована Папою Іваном Павлом ІІ 21 березня 2004 року в Римі.
  () — іспанський гонщик.
  () — мексиканський актор та співак.
  () — мексиканська акторка.
  () — італійський регбіст.
 Федеріко Барба () — італійський футболіст.
 Фідель Ла Барба () — американський боксер.
  () — мексиканський футболіст.
 Джанфранко Далла Барба () — італійський фехтувальник на шаблях

 Барба () — муніципалітет у департаменті Мерт і Мозель, регіон Лотарингія, Франція.
  () — річка у департаменті Вогези, регіон Ґранд-Ест Франція, ліва притока річки Волонь.
  () — колишнє село у Вітківському районі Гомельської області Білорусі.
  () — село у провінції Пістоя, регіон Тоскана, Італія.
  () — село у провінції Беневенто, регіон Кампанія, Італія.
  () — село у провінції Мессіна, регіон Сицилія, Італія.

Див. також 
 Барбас